Пло́щадь Мичу́рина — название площадей в различных населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Площадь Мичурина — площадь в Ростове-на-Дону.
 Площадь Мичурина — площадь в Рязани.

Украина 
 Площадь Мичурина — площадь в Одессе.

См. также 
 Мичуринский проспект в Москве
 Улица Мичурина
 Мичуринская улица